

Localidades

 El Carmen del Darién

Darien (Connecticut)
Darien (Geórgia)
Darien (Illinois)
Darien (Wisconsin)

Darién
Região de Darién

Desambiguações de topônimos